Daniel Torres (voetballer)
Daniel Torres (striptekenaar)